E-collection (Titãs), coletânea da banda brasileira Titãs
E-collection (Ultraje a Rigor), coletânea da banda brasileira Ultraje a Rigor
E-collection (Heróis da Resistência), coletânea da banda brasileira Heróis da Resistência

Ver também

Desambiguações de música